Kunosići est un toponyme qui peut désigner :
Kunosići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kunosići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.